Bloom algal o flor d'aigua acumulació d'algues microscòpiques que acoloreixen les aigües
 Biografies:
 Benjamin Bloom (Lansford, Pennsilvània, 1913 - 1999), psicòleg educatiu estatunidenc
 Harold Bloom (Nova York, 1930 - 2019), crític literari i professor universitari estatunidenc
 Leopold Bloom protagonista de la novel·la Ulisses de l'irlandès James Joyce 
 Molly Bloom personatge de ficció de la novel·la Ulisses de l'irlandès James Joyce 
 Orlando Bloom (Canterbury, 1977), actor anglès 
 Miscel·lània:
 Síndrome de Bloom, trastorn cromosòmic causat pet un gen autosòmic recessiu 
 Taxonomia de Bloom, teoria educativa
 BigScience Language Open-science Open-access Multilingual, model d'intel·ligència artificial de codi obert i accés lliure